Dit is een (onvolledige) lijst van Noorse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Ann Kristin Aarønes
Ragnhild Elin Aas
Julia Arnesen
Therese Sessy Åsland

B
Nora Holstad Berge

C
Agnete Carlsen
Marie Curtin

D
Cathrine Dyngvold

E
Noor Eckhoff
Heidi Ellingsen
Marthe Enlid
Gro Espeseth

F
Tina Fremo

G
Ragnhild Gulbrandsen
Solveig Gulbrandsen
Caroline Graham Hansen

H
Synne Skinnes Hansen
Tone Haugen
Margunn Haugenes
Ada Hegerberg
Andrine Hegerberg
Kristine Wigdahl Hegland
Isabell Herlovsen
Stine Hovland

I
Ingvild Isaksen

J
Synne Jensen
Astrid Johannessen

K
Leni Larsen Kaurin
Lise Klaveness
Monica Knudsen

L
Unni Lehn

M
Frida Maanum
Linda Medalen
Dagny Mellgren
Kristine Minde
Maren Mjelde
Lene Mykjåland

N
Christine Colombo Nilsen
Bente Nordby
Andrea Norheim

P
June Pedersen
Guro Pettersen
Marianne Pettersen

R
Anita Rapp
Hege Riise
Vilde Bøe Risa
Ingrid Ryland

S
Ingrid Schjelderup
Reidun Seth
Line Smørsgård
Anja Sønstevold
Elise Isolde Stenevik
Ingvild Stensland
Heidi Støre
Malin Sunde
Ingrid Syrstad Engen

T
Elise Thorsnes
Andrine Tomter

V
Runa Vikestad

W
Melissa Wiik
Katrine Winnem
Lisa-Marie Woods

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
Noorse 
Voetbalsters